Ana Sofía Sánchez Palau (ur. 13 kwietnia 1994 w San Luis Potosí) – meksykańska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Tenisistka występująca głównie w turniejach rangi ITF, z których wygrała trzynaście w grze pojedynczej i dziesięć w grze podwójnej. Starty w zawodowym tenisie rozpoczęła w wieku czternastu lat, biorąc udział w turnieju ITF w rodzinnym mieście San Luis Potosí. Pierwszy turniej singlowy wygrała w 2011 roku w Zacatecas, pokonując w finale Jessicę Roland-Rosario.

W 2012 roku dwukrotnie wzięła udział w kwalifikacjach do turniejów cyklu WTA Tour, w Monterrey i w Acapulco, w których zagrała dzięki dzikiej karcie. Przegrała jednak dwukrotnie w pierwszej rundzie tych kwalifikacji.

W latach 2012 zadebiutowała w rozgrywkach Pucharu Federacji

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Meksykańskie tenisistki
Ludzie urodzeni w San Luis Potosí (miasto)
Urodzeni w 1994